Marcellus (voornaam), een naam
 Marcellus (cognomen), het cognomen van enkele prominente persoonlijkheden in het Oude Rome
 Marcellus (Frankrijk), een plaats in Frankrijk
 Marcellus (Michigan), een plaats in de Verenigde Staten

Personen
 Marcus Claudius Marcellus I, † 208 vC, vijfmaal consul van Rome, Romeinse generaal in de Tweede Punische Oorlog
 Marcus Claudius Marcellus, † 177 vC, consul van Rome 196 vC
 Marcus Claudius Marcellus, † 148 vC, consul van Rome 166, 155 en 152 vC, stichter van Córdoba
 Marcus Claudius Marcellus, † 45 vC, consul van Rome 51 vC
 Gaius Claudius Marcellus, 88-40 vC, consul van Rome 50 vC
 Marcus Claudius Marcellus III, 42-23 vC, schoonzoon van Augustus die het Theater van Marcellus in zijn naam wijdde.
 Marcellus (Judea), van 36-37 na Chr. praefectus van Judea
 Marcellus (tegenkeizer), in de 4e eeuw tegenkeizer in het Byzantijnse Rijk

Pausen
 Paus Marcellus I (307-309)
 Paus Marcellus II (1555)

Overig 
 Sint-Marcellusvloed (1219) overstroming januari 1219 in Noord-Nederland

Zie ook
Marcel en Marcello